

Personaggi immaginari
 Natalia Alianovna Romanova, nota anche come  Vedova Nera – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Nene Romanova – personaggio dell'anime Bubblegum Crisis
 Tatiana Romanova –  personaggio della serie letteraria e cinematografica 007

Persone
 Aleksandra Aleksandrovna Romanova (1842-1849) – figlia di Alessandro II di Russia e di Maria Massimiliana d'Assia-Darmstadt
 Aleksandra Fëdorovna Romanova (1872-1918) – imperatrice consorte di Russia
 Aleksandra Nikolaevna Romanova (1825-1844) – granduchessa di Russia
 Aleksandra Pavlovna Romanova (1783-1801) – granduchessa di Russia
 Anastasija Nikolaevna Romanova (1901-1918) – quartogenita dell'imperatore Nicola II di Russia e dell'imperatrice Alessandra
 Anastasija Romanova, nota come Anastasija Zagorujko (1988) – biatleta russa
 Anastasija Michajlovna Romanova (1860-1922) –  figlia del Gran Principe Michail Nikolaevič Romanov e della moglie Ol'ga Fëdorovna Romanova
 Anfisa Reztsova Romanova (1964) – ex biatleta e fondista russa
 Anna Ivanovna Romanova (1693-1740) – imperatrice di Russia
 Anna Leopol'dovna Romanova (1718-1746) – figlia della Zarevna Caterina Ivanovna di Russia e di Carlo Leopoldo
 Anna Pavlovna Romanova (1795-1865) – granduchessa di Russia e regina dei Paesi Bassi
 Anna Petrovna Romanova (1708-1728) – granduchessa di Russia
 Caterina Ivanovna Romanova (1692-1733) – zarevna dell'Impero russo
 Ekaterina Michajlovna Romanova (1827-1894) – figlia del granduca Michail Pavlovič Romanov e di sua moglie Carlotta di Württemberg
 Ekaterina Pavlovna Romanova (1788-1819) – granduchessa di Russia
 Elena Romanova (1963-2007) – mezzofondista russa
 Elena Vladimirovna Romanova (1882-1957) – figlia del granduca Vladimir Aleksandrovič Romanov e di Maria di Meclemburgo-Schwerin
 Eleonora Romanova (1998) – ginnasta russa
 Elizaveta Michajlovna Romanova (1826-1845) – seconda figlia del granduca Michail Pavlovič e di sua moglie Carlotta di Württemberg
 Irina Aleksandrovna Romanova (1895-1970) – principessa Jusupova e contessa di Sumarokov-Elston
 Kira Kirillovna Romanova (1909-1967) – figlia del Granduca Kirill Vladimirovič di Russia e della Granduchessa Vittoria Fëdorovna
 Ksenija Aleksandrovna Romanova (1875-1960) – figlia dello zarevic Alessandro e di Dagmar di Danimarca
 Ksenija Georgievna Romanova (1903-1965) – figlia del granduca Georgij Michajlovič e della granduchessa Marija Georgievna
 Jana Romanova (1983) – biatleta russa
 Marija Aleksandrovna Romanova (1853-1920) – figlia di Alessandro II di Russia e dell'imperatrice Maria Aleksandrovna
 Marija Kirillovna Romanova (1907-1951) – primagenita del Granduca Kirill Vladimirovič di Russia e della Granduchessa Vittoria Fëdorovna
 Marija Michajlovna Romanova (1825-1846) – nobile russa
 Marija Nikolaevna Romanova (1819-1876) – granduchessa di Russia
 Marija Nikolaevna Romanova (1899-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e della zarina Aleksandra Fëdorovna Romanova
 Marija Pavlovna Romanova (1786-1859) – figlia dello zar Paolo I e della zarina Maria Fedorovna
 Marija Pavlovna Romanova (1890-1958) – figlia del granduca Pavel Aleksandrovič Romanov e della granduchessa Aleksandra Georgievna
 Marija Vladimirovna Romanova (1953) – Capo della Casa Imperiale di Russia
 Marina Petrovna Romanova (1892-1981) – figlia del granduca Pëtr Nikolaevič Romanov e di sua moglie la principessa Milica del Montenegro
 Nina Georgievna Romanova (1901-1974) – figlia di Georgij Michajlovič Romanov e della principessa Maria di Grecia
 Ol'ga Aleksandrovna Romanova (1882-1960) – granduchessa dell'Impero Russo
 Ol'ga Andreevna Romanova (1950) – principessa russa 
 Ol'ga Konstantinovna Romanova (1851-1926) – regina consorte dei greci
 Ol'ga Nikolaevna Romanova (1822-1892) – regina consorte del Württemberg
 Ol'ga Nikolaevna Romanova (1895-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e di Aleksandra Fëdorovna Romanova
 Natal'ja Alekseevna Romanova (1673-1716) – drammaturga e nobile russa
 Natal'ja Alekseevna Romanova (1714-1728) – nobile russa
 Sof'ja Alekseevna Romanova (1657-1704) – reggente di Russia
 Tat'jana Aleksandrovna Romanova (1994) – pallavolista russa
 Tat'jana Nikolaevna Romanova (1897-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e della zarina Aleksandra Fëdorovna Romanova
 Tat'jana Konstantinovna Romanova (1890-1979) – figlia del granduca Konstantin Konstantinovič di Russia e della granduchessa Elizaveta Mavrikievna
 Vera Konstantinovna Romanova (1854-1912) – nobile russa
 Vera Konstantinovna Romanova (1906-2001) – nobile russa

Pagine correlate
 Romanov